Ебергард Ґеорґ Отто барон фон Кюнсберґ (; 28 лютого 1881, с. Пороги, Галичина — 3 травня 1941, Гайдельберґ, Німеччина) — німецький юрист австрійського походження. Відомий перш за все своїми працями з історії права. Спочатку як працівник, потім як видавець, працював над німецьким юридичним словником ― «Словником старої німецької юридичної мови». Він також заснував і назвав юридичний фольклор як нову наукову дисципліну.

Походження 
Ебергард фон Кюнсберґ походив з лінії Тернауера — верхньофранкської аристократичної родини Кюнсберґ, якій надали привілегії в 1690 р. Він був онуком адвоката Узо фон Кюнсберґа (1810—1875). Його батько Ульріх фон Кюнсберґ (1847—1923) переїхав, як майстер лісового господарства, в село Пороги (Івано-Франківський район) в Українських Карпатах, де одружився з Юлією-Теклею (1855—1885), дочкою поміщика Станіслава Мрозовського.

Праці
Нижче подані наукові праці автора (всі німецькою мовою):
Eberhard von Künßberg: Der Wald im deutschen Bergrecht. [S.l.] 1904.
 Eberhard von Künßberg: Über die Strafe des Steintragens. Marcus, Breslau 1907.
 Eberhard von Künßberg: Acht. Eine Studie zur älteren deutschen Rechtssprache. Böhlau, Weimar 1910.
 Eberhard von Künßberg: Einarm-Fibel. Ein Lehr- Lese- und Bilderbuch für Einarmer. Braun, Karlsruhe 1915.
 Eberhard von Künßberg: Fährenrecht und Fährenfreiung. Weistümerstudien. Hof-Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung, Weimar 1925.
 Eberhard von Künßberg: Rechtssprachgeographie. Winter, Heidelberg 1926.
 Eberhard von Künßberg: Der Wortschatz des österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches. Winter, Heidelberg 1930.
 Eberhard von Künßberg: Die deutsche Rechtssprache. Leipzig [u. a.] 1930.
 Eberhard von Künßberg: Rechtsverse. Heidelberg 1933.
 Eberhard von Künßberg: Recht und soziale Ordnung im deutschen Volkstum. Brockhaus, Leipzig 1935.
 Eberhard von Künßberg: Flurnamen und Rechtsgeschichte. Böhlau, Weimar 1936.
 Eberhard von Künßberg: Lesestücke zur rechtlichen Volkskunde. Niemeyer, Halle/Saale 1936.
 Eberhard von Künßberg: Rechtliche Volkskunde. Niemeyer, Halle/Saale 1936.
 Eberhard von Künssberg: Messerbrũche. Studien zur Rechtsgeschichte und Volkskunde. Winter, Heidelberg 1941.
 Eberhard von Künßberg: Schwurgebärde und Schwurfingerdeutung. Herder, Freiburg im Breisgau 1941.
 Eberhard von Künßberg und Hans Fehr: Rechtsbrauch und Kinderspiel. Untersuchungen zur deutschen Rechtsgeschichte und Volkskunde. Winter, Heidelberg 1920.
 Eberhard von Künßberg und H. Wassen: Fibel für Einarmige und Ohnhänder. Ein illustriertes Lehr- und Lesebuch. 5. Auflage. Braun, Karlsruhe i. B. 1946.
 Karl Saueracker und Eberhard Otto Georg von Künßberg: Wortschatz der Peinlichen Gerichtsordnung Karls V. (Carolina-Wörterbuch). Winter, Heidelberg 1929.
 Richard Schröder und Eberhard Otto Georg von Künßberg: Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte. 6. Auflage. Veit, Leipzig 1919.
 Richard Schröder und Eberhard Otto Georg von Künßberg: Deutsches Rechtswörterbuch. (Wörterbuch der älteren deutschen Rechtssprache). Böhlau, Weimar 1914/32-.

Примітки

Літературні джерела 
 Dagmar Drüll: Heidelberger Gelehrtenlexikon 1803–1932. Berlin 1986, S. 152 f.
 
 Ruth Schmidt-Wiegand: Eberhard Freiherr von Künssberg. Werk und Wirkung. Springer-Verl., Berlin [u. a.] 1982.
 René Schorsch: Eberhard Georg Otto Freiherr von Künßberg (1881–1941). Vom Wirken eines Rechtshistorikers. Lang, Frankfurt am Main 2010, ISBN 978-3-631-58678-5.

Німецькі правники
Історики держави і права
Науковці Гайдельберзького університету
Німецькі барони